A 21 129-es számú mellékút egy körülbelül 8,5 kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

Nyomvonala 
Szügy belterületének északi részén ágazik ki kelet felé a 2108-as útból, körülbelül annak az 5+200-as kilométerszelvénye után. Kezdeti szakaszán a Dézsa-patakkal párhuzamosan halad, attól tulajdonképpen csak egy házsor választja el. Első kilométere közelében kiágazik belőle dél felé a 21 328-as számú mellékút az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Szügy megállóhelyét szolgálja ki, majd keresztezi a vágányokat, nem sokkal később pedig a Fekete-víz nevű patakot is.

Nógrádmarcal a következő települése, melynek központjában, az 5+400-as kilométerszelvénye közelében kiágazik belőle a 21 130-as út, majdnem pontosan dél felé (ez a község belterületének déli felét tárja fel). Itt északnak fordul és több kilométeren át ebben az irányban halad. Hosszabb szakaszon Nógrádmarcal és Csitár, majd Őrhalom és Csitár határvonala közelében húzódik, de nem lép be Csitár területére.

Körülbelül 8,5 kilométer megtétele után ér véget, Őrhalom lakatlan külterületei között, a 2119-es útba csatlakozva, amely itt a 7,5 kilométernél jár.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10.

Jegyzetek 

21129